Людми́ла Миха́йловна Арха́нгельская (21 сентября 1896 — 13 августа 1975) — врач-, организатор здравоохранения. Заслуженный врач РСФСР. Специализировалась на трахоме.

Биография 
В 1924 году окончила медицинский факультет Томского университета.

1 июня 1935 года направлена в Шумерлинскую поликлинику на должность окулиста.

В 1928—1937 годах провела около 15 тысяч операций по лечению осложнений трахомы.

Избиралась депутатом Шумерлинского районного и Верховного Совета Чувашской АССР.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1951)
 орден Знак Почета (1950)
 Заслуженный врач РСФСР
 Заслуженный врач Чувашской АССР
 занесена в Книгу Трудовой Славы Чувашской АССР (1953)

Литература 
 Алексеев Г. А. Архангельская Людмила Михайловна // Чувашская Энциклопедия

Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР
Заслуженные врачи Чувашской АССР